Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Wellington Challenger 1994 проходили в рамках ATP Challenger Series 1994

Австралієць Тодд Вудбрідж виграв титул, у фіналі перемігши німця Гендріка Дрікманна з рахунком 6-3, 6-3.

Сіяні гравці 

  Джефф Таранго (2-ге коло)
  Тодд Вудбрідж (Чемпіон)
  Марк Петчі (1-ше коло)
 Не грав

  Маркус Неві (2-ге коло)
  Кенні Торн (півфінал)
  Томас Нідаль (півфінал)
  Олівер Фернандес (2-ге коло)

Інші гравці 

Кваліфаєри:
  Том Мерсер (2-ге коло)
  Ларс Бургсмюллер (1-ше коло)
  Лей Голланд (1-ше коло)
  Крістіан Вінк (1-ше коло)

Отримали вайлд-кард:
  Ендрю Бейті (чвертьфінал)
  Стівен Даунс (1-ше коло)
  Джеймс Грінхелг (1-ше коло)
  Келле Евернден (1-ше коло)

Щасливі лузери:
  Цудзіно Рюсо (1-ше коло)
  Туомас Кетола (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Wellington Challenger